Koyuk peut faire référence à :
 Koyuk localité d'Alaska aux États-Unis dans la région de recensement de Nome.
 la rivière Koyuk, cours d'eau d'Alaska aux États-Unis, dans la région de recensement de Nome.
 Baie Koyuk, baie d'Alaska aux États-Unis, dans la région de recensement de Nome.